Варламовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Варламовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Варламовка — хутор в Милютинском районе Ростовской области.
 Варламовка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
 Варламовка — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Варламовка — село в Кропивнецком районе Кировоградской области.